Karlman je ime več članov frankovske vladajoče rodbine:

 Karlman, sin Karla Martela (716–754)
 Karlman, sin Pipina Malega (751–771)
 Karlman, sin Karla Velikega (kasnejši italijanski kralj Pipin Langobardski) (773–810)
 Karlman, sin Karla Plešastega (umrl 874)
 Karlman, kralj zahodnih Frankov (862 ?–884) 
 Karlman, kralj Bavarske (830–880)